''Nem összekeverendő ezzel: Night Rider

A Knight Rider az alábbi dolgokat jelentheti:

A TV-ben
 Knight Rider - amerikai tévésorozat
 A Knight Rider epizódlistája - sorozat epizódlistája
 Knight Rider - 2008-as film

Videojátékok
 Knight Rider (video game)
 Knight Rider Special
 Knight Rider: The Game
 Knight Rider 2